Lord Have Mercy, un musicien américain.
 Lord Have Mercy, un sitcom canadien.

Voir aussi 
 Have Mercy, un label indépendant.